Врећа може да се односи на:

 џак
 врећа за спавање
 хипербарична врећа
 боксерска врећа
 сакулус, један од два мехурића у унутрашњем уху